La Grande Île kan syfta på följande platser:

Kanada 

 La Grande Île (Archipel du Lac Saint-Pierre), ö, Québec, 
 La Grande Île (Archipel de Mingan), ö, Québec,